Igüeña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Igüeña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Igüeña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar